Ilha de Wrangel — ilha do oceano Ártico pertencente à Federação Russa
Friedrich von Wrangel — marechal-de-campo prussiano
Pyotr Nikolayevich Wrangel — general do Exército Imperial Russo e líder do Exército Branco durante a Guerra Civil Russa

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história